Miejscowości w Australii:
 Seville – miasto w stanie Wiktoria
Miejscowości w USA:
 Seville – jednostka osadnicza w stanie Floryda, w hrabstwie Volusia
 Seville – jednostka osadnicza w stanie Georgia, w hrabstwie Wilcox
 Seville – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Tulare
 Seville – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Medina
Gminy w USA:
 Seville (ang. Seville Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Gratiot

Zobacz też
 Sevilla, miasto w Hiszpanii

ru:Севилья (значения)